Slovo Nog může znamenat:

 Nog (Star Trek) – fiktivní postava z rasy Ferengů v seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Noggin the Nog – britská postava vystupující ve stejnojmenném televizním seriálu pro děti a animovaných knihách
 nog – nogajština, kód tohoto jazyka